Змагання з семиборства серед жінок на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022 в Юджині відбулись 17 та 18 липня на стадіоні «Гейворд Філд».

Напередодні старту 

Основні рекордні результати на початок змагань:

Результати

Відео

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 
 
 Протокол змагань 

Ж
2022